Унаи Симон Мендибиль (; ) — испанский футболист, вратарь клуба «Атлетик Бильбао» и сборной Испании. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 в Токио и участник чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Симон — воспитанник клуба «Атлетик Бильбао». В 2014 году Унаи для получения игровой практики начал выступать за резервные команды «Баскония» и «Бильбао Атлетик». В 2017 году он был включён в заявку основной команды на сезон. Летом 2018 года основной вратарь команды Яго Эррерин получил травму и Симону был предоставлен шанс проявить себя. 20 августа в матче против «Леганеса» он дебютировал в Ла Лиге.

Международная карьера 
В 2015 году Симон в составе юношеской сборной Испании выиграл юношеский чемпионат Европы в Греции. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

В 2019 году Симон в составе молодёжной сборной Испании выиграл молодёжный чемпионат Европы в Италии. На турнире он принял участие в матче против команды Италии.

11 ноября 2020 года в товарищеском матче со сборной Нидерландов дебютировал в основном составе «Красной фурии», провёл на поле все 90 минут.

В 2021 году Симон стал полуфиналистом чемпионата Европы 2020. На турнире он сыграл в матче против сборных Швеции, Польши, Словакии, Италии, Хорватии и Швейцарии. В предпоследнем победном матче над Хорватией (5:3), состоявшегося в рамках 1/8 финала, стал автором курьёзного автогола в начале встречи, когда тот не смог проконтролировать пас назад со стороны Педри, впоследствии забитый мяч был переписан на последнего.

В 2021 году в составе олимпийской сборной Испании Симон принял участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команд Египта, Австралии, Аргентины, Кот-д’Ивуара, Египта и Бразилии.

Достижения 
«Атлетик Бильбао»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2020/21

Испания (до 19)
 Победитель Чемпионата Европы: 2015

Испания (до 21)
 Победитель Чемпионата Европы: 2019

Испания (до 23)
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2021

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Баскония»
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»